Bolle kan syfta på:

 Bolle – en rund dryckeskål

Personer
 Albert Bolle (1893–1978), svensk företagsledare
 Carl Bolle (1893–1955), tysk militär och flygare
 Hermann Bollé (1845–1926), arkitekt av fransk-tysk bakgrund
 Bolle Tham (född 1970), svensk arkitekt
 Bolle Luxdorph (1643–1698), dansk ämbetsinnehavare
 Bolle Willum Luxdorph (1716–1788), dansk jurist och estetiker

Geografi

Antarktis 

 Bolle (berg i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar